Diese Liste festverdrahteter Heimvideospielkonsolen enthält stationäre Spielkonsolen der ersten Konsolengeneration. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

APF Electronics Inc.

Academy

Acetronic

Ajax

Akur

Alfa Electronics PTE. LTD.

Algemene Bank Nederland

Allied's

Alltronic

Ameltone

Asaflex

Asaki

Atari, Inc.

Atomic

Audiosonic

BMC

Bandai

Binatone

Bingo

Blaupunkt

C&G Electronic

C.I.C.

Coleco

Comersa

Commodore International

Concept 2000

Concord

Conic

Consolidate Enterprises - Convoy

Continental Edison

Creatronic

DMS - Clayton Group Ltd.

Davitronix

Decca Records

Diasonic

Dick Smith

E&P Electronic LTD.

Electronika

Elftone

Enterprex

Epoch-sha

Exclusiv

Executive Games

Eximec

First Dimension

Furtec

GTE General de telecomunicaciones

General Home Products

Glorytone

Gracia

Granada Electronics

Grandstand

Groupe SEB

Grundig AG

HGS Electronic

Hanimex

Harvard

Heathkit

Heru Ellipses

Hit-Go

Hobbytron

Hometronics

IEA

INTerELektronik GmbH (Intel)

ITMC

ITT Schaub-Lorenz

Ingersoll

Inno-Hit

Intercord

Interstate Electronics Ltd.

Interton

Kiyo-Seiwa

Klervox

Körting Radio Werke

Lark

Lloyd's

MBO

Magnavox

Maree Electrónica

Markint

Match

Mecca

Mentor

Mercury

Mestron

Miragame

Monarch

Mustang

Neutron

Nintendo

Norda

Novex

Novoton

OPL

Olympos Electronic

Otron

Palladium

Palson

Panoramic

Pathé-Marconi

Philco

Philips

Polycon

Poppy

Prinztronic

QuadTronics

R10

RadioShack

Radiola

Rado Sonic

Radofin

Re-El

Ricochet Electronics

Roberts

Rollet

Ronex

S.H.G. Black Point

Sands TM

Sanwa

Schneider Electric

Scomark

Sears

Sheen

Sipo

Société occitane d'électronique

Soundic

Sowjetunion

Sportel

Sportron

Starex

Superlectron

Syrelec

TCR

TEC

TRQ - Talleres Radioeléctricos Querol S.L.

TV18 (TV 2018)

Takara Tomy

Takatoku Toys

Tandy Corporation

Technigraph

Tele-Match inc.

Tele-Partner

Teleflip

Telegol

Teleng

Teleplay

Temco

Termbray

Thomson

Tokyo

Ultrasound

Unimex

Unisonic Products Corporation

Unitrex

Universal Research Laboratories, Inc.

Universum

Univox

Venture Electronics

Video Stellar

Videomaster

Videoton

Windsor

Y.S.A.

Zanussi

Zeon

Verschiedene

Siehe auch 
 Liste von Spielkonsolen

Einzelnachweise 

 Liste
Konsolen